Massimiliano Giacobbo (1974-), footballeur italien ;
 Viktor Giacobbo (1952-), écrivain, humoriste, modérateur et acteur suisse.